23-е первенство России среди клубов Высшей лиги проходило с 19 сентября 2014 года по 26 апреля 2015 года. Регулярное первенство проводилось по круговой системе в 4 круга и 14 туров, каждый из которых состоял из двух «спаренных» матчей. По итогам плей-офф победителем Первенства стал МФК «Ухта», в финале дважды одолевший МФК «Алмаз-АЛРОСА» — 7:5 и 6:4.

Участники 
 Алмаз-АЛРОСА (Мирный)
 Беркут (Грозный)
 Заря (Якутск)
 Зенит-Саратов (Саратов)
 Ишим-Тюмень-2 (Тюмень)
 Портовик (Владивосток)
 Ухта (Ухта)
 Факел (Сургут)

Регулярное первенство

Итоговое положение команд 

|}

Плей-офф 
Серии плей-офф состоят из двух матчей, второй из которых проходит на площадке команды, занявшей более высокое место в регулярном первенстве. Две лучшие команды регулярного первенства («Факел» и «Алмаз-АЛРОСА») принимают участие в плей-офф, начиная с полуфинала.

1/4 финала 

|}

1/2 финала 

|}

Серия за 3 место 

|}

Финал 

|}

Повышение в классе 
Победитель первенства Высшей лиги - "Ухта" по итогам сезона принял решение о переходе в Суперлигу

Соревнования по мини-футболу в России